

Patronyme 
  (1946), immunologue belge
 Camille Van Camp (1834-1891), peintre belge

Odonyme 
 Rue Joseph Van Camp à Bruxelles